Бурлюк — река в России, протекает в Октябрьском районе Оренбургской области. Устье реки находится в 81 км по левому берегу реки Салмыш. Длина реки составляет 25 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сакмара от впадения реки Большой Ик и до устья, речной подбассейн реки — Подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 12010000712112200006817
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 112200681
 Код бассейна — 12.01.00.007
 Номер тома по ГИ — 12
 Выпуск по ГИ — 2

Примечания 
 

Реки Октябрьского района Оренбургской области
Притоки Салмыша